Laketon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Laketon Township (Michigan)
 Laketon Township (South Dakota)

Siehe auch:
 Laketown Township